Batesville kan avse:

 Batesville, Arkansas
 Batesville, Indiana
 Batesville, Mississippi
 Batesville, Ohio
 Batesville, Texas
 Batesville, Virginia